Клир-Лейк:

 Клир-Лейк — город в штате Миннесота.
 Клир-Лейк — тауншип в штате Миннесота.
  — озеро в штате Техас.
 Клир-Лейк — национальный резерват дикой природы в штате Калифорния.

  — посёлок в штате Техас.

См. также 
 Клир
 Клири